Vinkebrug (Haarlemmermeer), een voormalige buurtschap binnen de gemeente Haarlemmermeer
 Vinkenbrug (Diemen), een brug in Diemen
 Vinkenbrug (Haarlem), een brug in Haarlem